Tribuna (z lat., řečniště pro soudce (tribunus)) může znamenat:

 vyvýšené místo pro řečníka – řečnická tribuna
 v římské bazilice vyvýšené místo pro soudní úředníky
 v chrámové architektuře patro otevřené do chrámové lodi – empora či kruchta
 tribuna (sport) – vyvýšená nebo sklonitá část hlediště sportovního stadionu
 tribuna k stání
 tribuna k sezení

 v přeneseném smyslu také veřejné řečniště, orgán, časopis
 Tribuna – časopisy a noviny
Tribuna (noviny): politický a hospodářský deník, vydávaný v Praze v letech 1919–1928. Šéfredaktorem byl Bedřich Hlaváč. Odpovědným redaktorem byl Ferdinand Peroutka. Nastoupil, když mu bylo 24 let. Tribuna měla pravidelné přílohy: Filmová tribuna, Moderní revue a Tribuna filatelistů. Tyto přílohy pak vycházely samostatně jako časopisy i po roce 1928.
 Tribuna (časopis ÚV KSČ): časopis pro ideologii a politiku, vydávaný ÚV KSČ v letech 1969–1989
Tribuna (slovinský časopis): studentský časopis, vydávaný čtvrtletně od roku 1951 v Lublani
Tribuna (rumunský magazín): rumunský elektronický časopis pro kulturu, vycházející od roku 2002 v Kluži
 Trybuna ludu – deník polské komunistické strany

Reference

Související články 
 tribun lidu
 tribunál

Externí odkazy